Ingels ist der Familienname folgender Personen:

 Art Ingels, Rennwagen- und Kart-Mechaniker
 Bjarke Ingels (* 1974), dänischer Architekt
 Marty Ingels († 2015), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Schauspielagent
 Nick Ingels (* 1984), belgischer Radrennfahrer